November est un mot qui désigne généralement le nom du mois de novembre, onzième mois des calendriers grégorien et julien, en plusieurs langues et notamment dans les langues germaniques (anglais, allemand, suédois,…). En latin, november désigne le neuvième mois du calendrier romain.

Le mot  désigne aussi :

Cinéma 

 , film de  sorti en 2004 ;
 November (Rehepapp), film de Rainer Sarnet sorti en 2017.

Littérature 

 , poème de Thomas Hood ;
 , poème de .

Musique

Groupe 

 , groupe de musique suédois de hard rock des années 1970.

Chanson 

 , chanson de Tom Waits présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson du groupe allemand Juli présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de John Abercrombie sorti en  ;
 , EP d' sorti le  ;
 , album d' sorti le .

Voir aussi